Kornmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Eduard Kornmüller (1905–1968), deutscher Neurophysiologe
 Jacqueline Kornmüller (* 1961), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Utto Kornmüller (1824–1907), deutscher Komponist, Kirchenmusiker und Mönch in der bayerischen Benediktinerabtei Metten